Голубцы — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Находилась в 1 версте юго-восточнее современной деревни Трипутино на правом берегу речки Белица.

История 

В 1978 году деревня  ещё существовала и входила в Печерский сельсовет Хиславичского района.

В 1993 году уже считалась как прекратившая существование деревня Печерского сельсовета Хиславичского района.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района